De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1998 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 31 mei 1998 op het Circuit Paul Ricard nabij Le Castellet, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Frankrijk
Sport in Le Castellet
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur